

Astronomia 
29736 Fichtelberg – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Germania
Fichtelberg – comune della Baviera
Fichtelberg – vetta dei Monti Metalliferi

Sport 
Fichtelberg – trampolino di Oberwiesenthal, in Germania